

Patronyme 

Arthur Onslow, (1691 -1768),  homme d'État du Royaume de Grande-Bretagne. Président (Speaker) de la Chambre des communes  
 George Onslow, compositeur français (1784-1853)
 Guildford Onslow (1814-1882), homme politique anglais
 Onslow Stevens, acteur américain (1902-1977)

Toponymes 

 le comté d'Onslow, en Caroline du Nord aux États-Unis.
 Onslow, une ville du  comté de Jones, en Iowa
 Onslow, une ville d'Australie
 Onslow, une ville de Nouvelle-Zélande située immédiatement au nord de la capitale Wellington dans la partie sud de l'Île du Nord.  
Patronyme anglais